Roxanne Dora Petrucci conhecida pelo nome artístico de Roxy Petrucci (Rochester, 17 de março de 1962) é uma musicista americana, mais conhecida por ser a baterista da banda de hard rock Vixen.

Carreira musical
Petrucci e sua irmã, Maxine Petrucci, formaram a sua primeiras banda Madame X, com o vocalista Bret Kaiser e Chris Doliber. Ela deixou o Madame X para se juntar a banda Vixen em 1986 e permaneceu até 1991. Ela retornou quando o Vixen se reuniu em 1997, trazendo a irmã Maxine para banda, mas foi obrigada a se separar de seus colegas de banda no ano seguinte, após um processo por Jan Kuehnemund por violação de marca registrada. Roxy mais tarde se juntou a uma Vixen liderada por Kuehnemund, mas o encontro terminou em 2001. Em 2004, o VH1 aproximou-se das quatro integrantes da formação "clássica", "para aparecer em seu show, de reencontro de bandas. O show foi gravado em agosto de 2004 e transmitido nos EUA, em novembro de 2004. Após a transmissão do show no VH1, a gravadora EMI, re-lançou os dois primeiros álbuns do Vixen e Rev It Up. Quando Jan Kuehnemund reformou o Vixen em 2005, com novas integrantes, Petrucci recusou-se a participar. Em 2012, foi anunciado que Janet Gardner, Share Pedersen e Roxy Petrucci formariam sua própria banda junto com Gina Stile. Elas originalmente chamaram a banda de "VXN", mas decidiram mudá-la para evitar possíveis processos judiciais, então elas se ficaram simplesmente JanetShareRoxyGina (ou JSRG para abreviar). JSRG começou a fazer shows no final de 2012, seguido de uma turnê no cruzeiro Monsters of Rock, em março de 2013 e tocando no décimo aniversário do festival de rock melódico Firefest no Reino Unido em outubro de 2013. Em dezembro, JSRG evoluiu para Vixen para homenagear o legado póstumo de Kuehnemund.

Roxy também tocou Roktopuss com a ex-vocalista do Femme Fatale e futura companhera do Vixen, Lorraine Lewis. Ela não está se relacionado com John Petrucci do Dream Theater.

Discografia

Álbuns de estúdio

Madam X
We Reserve the Right (1984)
Monstrocity (2017)

Vixen
Vixen (1988)
Rev It Up (1990)
Tangerine (1998)
The Best of Vixen: Full Throttle (1999)

Maxine Petrucci
Titania (2006)

Docker's Guild
The Heisenberg Diaries - Book A: Sounds of Future Past (2016)

Links externos
Roxy Petrucci's official site 

Naturais do Michigan
Norte-americanos de ascendência italiana
Cantores de heavy metal dos Estados Unidos
Cantoras dos Estados Unidos
Bateristas dos Estados Unidos
Músicos dos Estados Unidos
Músicos de hard rock